Цирих може бити:

Цирих, град у Швајцарској.
Цирих (језеро), језеро у Швајцарској.

pt:Zurich